Штефанов-над-Оравоу (, ) — деревня на севере Словакии района Тврдошин Жилинского края. Находится в исторической области Орава. Рядом протекает река Орава, на что указывает название деревни. Расположена в долине недалеко от Оравской плотины.

Население на 31 декабря 2019 года — 688 человек.

Первое письменное упоминание о деревне относится к 1355 году. До 1918 года входила в состав Венгерского королевства, затем — Чехословакии.

Местные жители были известны как умелые ткачи и плотники.

Ссылки 
 Сайт дер. Штефанов-над-Оравоу

Населённые пункты Словакии